Анатолий Глебович Никитин (; ) — советский и украинский математик. Доктор физико-математических наук (1988), профессор (2002). Член-корреспондент НАН Украины (с 2009 года).

Биография 
Родился 25 декабря 1945 года в Киеве в семье военных. Первые годы жизни провёл в Восточной Пруссии, где служили его родители. Являлся кандидатом в мастера по шахматам. Окончил школу в Киеве.

Выпускник физического факультета Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (1969). Дипломную работу писал под руководством академика Остапа Парасюка. Окончив вуз был призван на два года в армию, где служил в должности начальника смены радиолокационного комплекса. Находясь на службе изобрёл способ одевания костюма химической защиты, который был принят как уставный для сил противовоздушной обороны.

Демобилизовавшись, поступил в аспирантуру Института математики. Его научным руководителем стал Вильгельм Фущич. В 1974 году защитил кандидатскую, а в 1988 году — докторскую диссертацию.

С 1974 года работает в Институте математики НАН Украины. С 1997 года руководит отделом прикладных исследований Института математики НАН Украины, который в 2016 году был реорганизован в отдел математической физики.

С 1997 по 2009 год являлся главой организационного комитета конференций Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics.

С 2005 года — главный редактор математического журнала «Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications» (SIGMA). Член редколлегий «Украинского математического журнала» и «Украинского математического вестника».

В 2009 году стал членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

Научная деятельность 
Изучает теоретико-групповые методы в математической физике, групповой анализ дифференциальных уравнений, обобщённые симметрии и суперсимметрии, интегрирующие и суперинтегрирующие системы. Предложил метод восстановления коэффициента диффузии, основанный на развитии искомого коэффициента по функциям погрешностей.

Автор 4 книг и более 120 научных статей. Среди его учеников — 13 кандидатов наук.

Награды и звания 
 Медаль имени академика М. В. Остроградского
 Государственная премия Украины в области науки и техники (2001)
 Медаль Эрнста Маха Академии наук Чехии (2006)
 Премия имени Н. М. Крылова (2010)
 Премия имени М. М. Боголюбова (2020)

Личная жизнь 
Супруга — Елена. Дочери — Аня и Алиса.

Примечания

Ссылки 
 imath.kiev.ua

Математики СССР
Математики Украины
Члены-корреспонденты НАН Украины